Сухой Нос:
 Сухой Нос (Вайгач) — мыс на острове Вайгач в Северном Ледовитом океане
 Сухой Нос (Новая Земля) — мыс на юго-западной стороне Северного острова Новой Земли